Wicehrabia Hampden – angielski tytuł szlachecki, rodową siedzibą wicehrabiów Hampden jest Glynde Place, niedaleko Lewes w Susseksie.

Lista wicehrabiów Hampden

Baronowie Trevor 1. kreacji (parostwo Wielkiej Brytanii) 
 1712–1730: Thomas Trevor, 1. baron Trevor
 1730–1753: Thomas Trevor, 2. baron Trevor
 1753–1764: John Trevor, 3. baron Trevor
 1764–1783: Robert Hampden-Trevor, 4. baron Trevor

Wicehrabiowie Hampden 1. kreacji – 1776, linia wygasła (parostwo Wielkiej Brytanii) 
 1776–1783: Robert Hampden-Trevor, 1. wicehrabia Hampden, 4. baron Trevor
 1783–1824: Thomas Hampden-Trevor, 2. wicehrabia Hampden, 5. baron Trevor
 1824–1824: John Hampden-Trevor, 3. wicehrabia Hampden, 6. baron Trevor

Wicehrabiowie Hampden 2. kreacji – 1884,(parostwo Zjednoczonego Królestwa) 
 1884–1892: Henry Bouverie William Brand, 1. wicehrabia Hampden, 23. baron Dacre
 1892–1906: Henry Robert Brand, 2. wicehrabia Hampden, 24. baron Dacre
 1906–1958: Thomas Walter Brand, 3. wicehrabia Hampden, 25. baron Dacre
 1958–1965: Thomas Henry Brand, 4. wicehrabia Hampden, 26. baron Dacre
 1965–1975: David Francis Brand, 5. wicehrabia Hampden
 1975–2008: Anthony David Brand, 6. wicehrabia Hampdon
 od 2008: Francis Anthony Brand, 7. wicehrabia Hampden
 Następca 7. wicehrabiego Hampdon: Lucian Anthony Brand

Linki zewnętrzne 
  – Baron Trevor
 leighrayment.com – Wicehrabia Hampden

Wicehrabiowie w parostwie Wielkiej Brytanii
Wicehrabiowie w parostwie Zjednoczonego Królestwa